Marshall (Mariscal en español) hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Islas Marshall, república en el océano Pacífico.
Marshall (Liberia), ciudad costera de Liberia.

Localidades y condados de Estados Unidos
 Marshall (Alaska)
 Marshall (Arkansas)
 Marshall (Carolina del Norte)
 Marshall (Illinois)
 Marshall (Indiana)
 Marshall (Míchigan)
 Marshall (Minnesota)
 Marshall (Misuri)
 Marshall (Nueva York)
 Marshall (Oklahoma)
 Marshall (Texas)
 Marshall (Virginia)
 Marshall (Wisconsin)

Música
Marshall Amplification, conocida marca de amplificadores para guitarra.

Personas
 Alfred Marshall, economista inglés.
 Frank Marshall, ajedrecista estadounidense.
 George Marshall, general del ejército de Estados Unidos.
 Gregg Marshall, entrenador de baloncesto estadounidense.
 Humphrey Marshall botánico estadounidense, cuya abreviatura como autoridad taxonómica es Marshall.
 John Marshall, exsecretario de estado de Estados Unidos.
 John Marshall, arqueólogo británico.
 Niní Marshall (seudónimo), actriz y comediante argentina.
 Thomas R. Marshall,  exvicepresidente de Estados Unidos.
 William L. Marshall, psicólogo y psiquiatra canadiense.
 William Marshall, compositor escocés.
 Marshall D Teach,
Personaje del anime One Piece
 Marshall Lee, 
Personaje de la serie Hora de Aventura

Además
 Plan Marshall, cuyo nombre alude al general George Marshall.
 Universidad Marshall, una universidad pública estadounidense ubicada en Huntington, Virginia Occidental
 Marshall Thundering Herd, equipos deportivos de la Universidad Marshall

Enlaces externos